Shadid ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Shadid (1968–2012), US-amerikanischer Journalist
 Haidar Abdul Shadid (* 1981), irakischer Leichtathlet